Magarza común puede referirse a:
 el nombre común de la planta Argyranthemum frutescens; o
 el nombre común de la planta Matricaria recutita.